Лип'янська сільська рада — Полтавська область, Карлівський район
 Лип'янська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район